Flechtheim steht für:
 Flechtheim (Ort), Name eines heute verschwundenen Dorfes (Villikation) westlich von Brakel, Kreis Höxter

Flechtheim bezeichnet eine deutsche Unternehmerfamilie aus Brakel,
 Flechtheim (Familie)

Flechtheim ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Flechtheim (1878–1937), deutscher Kunsthändler aus Münster, Enkel von Moses Flechtheim
 Julius Flechtheim (1876–1940) deutscher Jurist, Honorarprofessor und Aufsichtsrat, Enkel von Moses Flechtheim
 Moses Flechtheim (1814–1886), deutscher Handelsunternehmer aus Brakel
 Ossip K. Flechtheim (1909–1998), deutscher Futurologe, aus Nikolajew/Russland, Neffe von Alfred Flechtheim
 Walther Flechtheim (1881–1949), deutscher Varietékünstler aus Warburg, Großneffe von Moses Flechtheim

Nach der Familie Flechtheim benannt wurde:
 der denkmalgeschützte Flechtheimspeicher im Hafen Münsters